Ба́лка Полковницька () — балка (річка) в Україні в Первомайському районі Харківської області. Ліва притока річки Береки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 6,47 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,95 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09. Формується декількома безіменними балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на західній стороні від села Киселі. Тече переважно на південний захід і на північній околиці села Олексіївки впадає в річку Береку, праву притоку Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 Від витоку балки на східній стороні на відстані приблизно 2,54 км пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Кегичівка — Первомайський — Балаклія — Шевченкове. Проходить територією Кегичівського, Первомайського, Балаклійського, Чугуївського, Шевченківського районів Харківської області.).
 У XIX столітті на правому березі балки на висоті 103,0 м існувала учбова артилерійська мішень.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  – К.: Наукова думка, 1979. – С. 435

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Первомайського району